Gaglow può riferirsi a:
 Groß Gaglow (lett. «Gaglow grande») – frazione della città tedesca di Cottbus
 Klein Gaglow (lett. «Gaglow piccola») – frazione del comune tedesco di Kolkwitz